Dampierre (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Dampierre (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Dampierre (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Dampierre (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté